Bennett se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edward Turner Bennett
 Alfred William Bennett
 Eleanor Marion Bennett
 Frederick Debell Bennett
 George Bennett
 Jessica A. Bennett
 John Joseph Bennett
 Jonathan Richard Bennett
 John Whitchurch Bennett
 Shaun J. Bennett